'Lige på kornet kan henvise til:

Lige på kornet (film) - (originaltitel:In the Line of Fire  en film fra 1993, instrueret af Wolfgang Petersen Lige på kornet (TV-show) - (originaltitel: The Chasers' War on Everything) er et australsk satireshow.